Двубратское сельское поселение — муниципальное образование в Усть-Лабинском районе Краснодарского края России.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Двубратский сельский округ.

Административный центр и единственный населённый пункт — посёлок Двубратский. До 2015 года посёлок был в подчинении Администрации города Усть-Лабинска, с 2015 года — образует самостоятельный сельский округ.

Население

Примечания

Ссылки 
 Двубратское сельское поселение. Официальный сайт Усть-Лабинского района.

Муниципальные образования Усть-Лабинского района
Сельские поселения Краснодарского края